«Маленькая колдунья» — советский мультфильм 1991 года режиссёра Геннадия Сокольского по мотивам одноимённой сказки (1957) Отфрида Пройслера.

Сюжет 
В мультфильме в юмористической, а иногда и в сатирической форме рассказывается о приключениях Маленькой Колдуньи, которая при помощи своих волшебных умений борется со злом, нарушая тем самым «кодекс чести» ведьм, за что и подвергается преследованиям со стороны своей злой тётки Румпумпель — верной приспешницы Главной Ведьмы. При помощи своего ручного мудрого ворона Абрахаса, Маленькая Колдунья постигает все премудрости колдовского дела, помогает ребятам Томасу и Врони, и наказывает основное зло — уничтожает собрание ведьм, принимающих у неё экзамен по колдовскому мастерству.

Отличия от книги 
Мультфильм является экранизацией не конкретно оригинальной сказки Отфрида Пройслера, а её пересказа, выполненного Юрием Коринцом в 1972 году. По сравнению с этом пересказом, сюжет фильма укорочен:
 Отсутствуют эпизоды с вызыванием дождя, объезживанием метлы, бурей, маленькой цветочницей, продавцом каштанов, простудой и заклинанием морозоустройчивости, снеговиком, встречи с девочкой, переодетой в ведьму, участием в деревенском карнавале, организацией лесного карнавала и кровельщиком. Также в мультфильме не показан эпизод с братом Абрахаса (который, кстати, присутствует в диафильме по данному произведению).
 В книге трон, на котором восседает Главная Ведьма, сделан из печных ухватов, а в мультфильме — из котла.
 В мультфильме возчик вёз одну бочку с пивом, и у него была одна лошадь, а в книге он вёз несколько бочек с пивом и у него было две лошади.
 В книге сказано, что быка зовут Корбинианом, а в мультфильме он не называется по имени.
 В мультфильме на Празднике Стрелков стреляют из луков в мишень, а в книге — из ружей по фигуре железного (в пересказе Юрия Коринца — деревянного) орла.
 В мультфильме действие эпизода с лесничим происходит зимой, а в книге — осенью. Кроме того, в мультфильме главная героиня встречает старушек только один раз, потому что в книге была ещё и глава о вызывании бури.
 В отличие от мультфильма, в книге ведьмы были просто лишены волшебной силы.

Отсутствуют в книге, но есть в фильме 
 В мультфильме возчик пива был не только побит, но и лишился всей своей одежды.

Создатели 
 Автор сценария: Генрих Сапгир
 Режиссёр: Геннадий Сокольский
 Художник-постановщик: Татьяна Сокольская
 Композитор: Филипп Кольцов
 Оператор: Александр Чеховский
 Звукооператор: Владимир Кутузов
 Художники-мультипликаторы: Александр Маркелов, Геннадий Сокольский
 Ассистенты художника: В. Трофимова, И. Лебедева, Наталья Турыгина
 Ассистент режиссёра: Татьяна Герасименко
 Монтажёр: Наталия Степанцева
 Редактор: Татьяна Папорова
 Директор съёмочной группы: Бэла Ходова, Елена Васина

Роли озвучивали 
 Наталья Державина — Маленькая колдунья
 Армен Джигарханян — ворон Абрахас
 Юрий Волынцев — лесничий
 Борис Новиков — Главная ведьма
 Сергей Цейц — возчик пива
 Всеволод Ларионов — старшина стрелков
 Ефим Кациров — тётка Румпумпель
 Вячеслав Богачёв — хозяин лавки / 2-я ведьма («Сделай из одного два!»)
 Анатолий Баранцев — 1-я ведьма («Сотвори-ка нам что-нибудь прохладненького!»)
 Ирина Карташёва — 1-я старушка
 Мария Виноградова — 2-я старушка
 Ольга Маркелова — Томас
 Майя Чеховская — Врони

Интересные факты 

 Фильм сделан режиссёром Геннадием Сокольским в гротескном стиле, и главная героиня в нём не похожа на ребёнка. Этот же вариант образа ранее использовался в одноимённом диафильме и в большинстве российских изданий оригинальной книги Отфрида Пройслера.
 В качестве музыки была использована полностью электронная музыкальная сюита композитора Филиппа Кольцова, что для тех времён не было обычным — разумеется, синтезаторы внедрялись и ранее в звуковой ряд отечественных мультфильмов, но никогда ещё в таком большом мультфильме не было полностью синтезаторного музыкального сопровождения.

Видеоиздания 
Мультфильм неоднократно переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов «Лукоморье» («Союзмультфильм», распространитель «Союз»).

Примечания

Ссылки 

Мультфильмы СССР в технике перекладки 1991 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы на русском языке
Мультфильмы Геннадия Сокольского
Мультфильмы по сценариям Генриха Сапгира
Экранизации произведений Отфрида Пройслера
Мультфильмы о ведьмах